Nig-Latin — дебютный студийный альбом американского рэпера из Окленда Mistah F.A.B. Он был выпущен 1 октября 2002 года на лейбле Straight Hits Entertainment. Является одним из наиболее ранних релизов, выполненных в хайфи стиле. Относительный успех альбома в локальных кругах сделал исполнителя заметным для набиравшего популярность в то время Thizz Entertainment. Впоследствии на нём Mistah F.A.B. выпустит свой следующий и наиболее успешный альбом Son of a Pimp.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Mistah F.A.B.
Гангста-рэп-альбомы США